

Тушин — місто в Лодзькому-Східному повіті Лодзинського воєводства
 Тушин — гміна в Лодзькому-Східному повіті Лодзинського воєводства
 Тушин — село в гміні Дзержонюв Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Тушин — село в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства